

Les Moulins, municipalité régionale de comté du Québec

Les Moulins, ancien nom d'une commune nouvelle des Côtes-d'Armor créée le .

Les Moulins, localité de la commune suisse de Château-d'Œx

Voir aussi